El Ayrihuay Quilla (en quechua, Ayriway Killa) corresponde al quinto mes del calendario inca.

En este mes empezaba la cosecha del maíz acompañada de danzas, música y copiosas libaciones. Había premios propuestos para aquellos que encontraban ciertos colores, determinados de antemano, en los granos de las mazorcas completas. El que obtenía el premio (missac), era celebrado en todo el pueblo.

Se solía bailar el ayrihua, para lo cual se ataban a la ramas de un sauce los tallos de maíz con mayores mazorcas o mazorcas dobles, y se danzaba alrededor de él mientras se le quemaba.

Calendario incaico